VBG steht für:
 Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf, ein christlicher Verein in der Schweiz im Bereich Bildung   
 Verkehrsbetriebe Glattal
 Vogtlandbahn, eine deutsche Eisenbahnmarke von Die Länderbahn
 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Träger der gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland
 Vandenberg Air Force Base (IATA-Code), Luftwaffenbasis der US Air Force in Kalifornien
 Solaris Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Team Vorarlberg Santic (UCI-Code), österreichisches Radsportteam

Abkürzung